Stefan Quast (* 24. Dezember 1971 in Kirchen (Sieg)) ist ein deutscher Musikwissenschaftler und Musiklehrer.

Leben 
Stefan Quast besuchte das Siegerlandkolleg, welches er mit dem Abitur abschloss und im Anschluss daran studierte er Musikwissenschaften mit den Schwerpunkten Musikpsychologie, Musikwirtschaft sowie Musiksoziologie an der Justus-Liebig-Universität zu Gießen. Nach dem Studium promovierte Quast in den Fächern Musikwissenschaften und Musikethnologie an der Universität zu Köln.

Neben dem Studium der Musikwissenschaften absolvierte Quast eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Nach dem Abschluss des Studiums absolvierte er einige Berufspraktika bei Radiosendern. Anschließend arbeitete Quast für die Fachbereichsbibliothek Musikwissenschaft/Musikpädagogik sowie für ein Musiklabel. Außerdem ist er als Musikschuldozent tätig.

Seit 1998 arbeitete Quast mit verschiedenen Jazz- und Rockbands als Musiker, Songwriter und Produzent zusammen.

Quast ist verheiratet und hat eine Tochter und einen Sohn.

Literatur 
 Stefan Quast: Zur Sozialgeschichte des Flamenco und seinen gegenwärtigen Erscheinungsformen. Cuvillier, Göttingen 2008, 78-3867275941.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Musikwissenschaftler
Musikpädagoge
Deutscher
Geboren 1971
Mann